Červený Hrádek ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Červený Hrádek, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
 Červený Hrádek (Jirkov), Ortsteil von Jirkov, Okres Chomutov
 Červený Hrádek (Sedlčany), Ortsteil von Sedlčany, Okres Příbram
 Ortsteil von Pilsen, Okres Plzeň-město
Ortsteil von Bečváry, Okres Kolín